Malley ist

 Sébeillon/Malley, Stadtteil von Lausanne, Schweiz

Malley ist der Familienname folgender Personen:

 Avril Malley (* 1957), britische Judoka
 Bill Malley, Szenenbildner und Artdirector
 George Malley (* 1955), US-amerikanischer Hindernis- und Langstreckenläufer
sowie
 Ern Malley, fiktionaler australischer Dichter

Siehe auch:
O’Malley, Maley, Malay, Malai